Pecorino : fromage italien au lait de brebis.
 Pecorino : vin blanc des Abruzzes et des Marches.

en:Pecorino
it:Pecorino
he:פקורינו
ja:ペコリーノ
pl:Pecorino
sl:Pecorino